Basileia (, basileía, lahko pomeni kraljestvo, kraljeva oblast, kraljeva palača in kraljica) je lahko:

 Ena od Uranovih hčera, imenovana tudi Theia
 Kraljeva palača Atlantide, kot jo opiše starogrški filozof Platon v delu Critias
 Nebeško kraljestvo (basileia tou theou) v krščanski teologiji
 Basileia, Zevsova služkinja v Aristofanovi predstavi Ptiči
 Basileia Romaion, grško ime za Vzhodno Rimsko cesarstvo, prevedeno kot Rimsko cesarstvo ali Cesarstvo Rimljanov
 Basileia Theological Journal, teološka revija, ki jo vsako drugo leto izdaja Central India Theological Seminary
 A feminine form for Basileus
 Basileia (sutsilvansko) ali Basilea (italijansko in retoromansko), alternativno črkovanje Basla, tretjega najbolj naseljenega mesta v Švici